Pchej () je čínské příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Pchej Sung-č’ (372-451) – čínský historik
 Pchej Ťi (570-629) – státník v čínské říši Tchang
 Pchej Ťü (547-627) – státník v čínských říších Suej a Tchang
 Pchej Wen-čung (1904–1982) – čínský paleontolog

Externí odkazy 
 

Čínská příjmení